Helmut Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Helmut Uhlig (Autor) (1922–1997), deutscher Religionswissenschaftler und Autor 
 Helmut Uhlig (Basketballspieler) (1942–2014), deutscher Basketballspieler